Sounds of Silence (àlbum), àlbum de 1966 de Simon & Garfunkel
 The Sound of Silence, cançó escrita per Paul Simon i tocada per Simon & Garfunkel
 Sounds of Silence episodi de CSI: Crime Scene Investigation